Cascales puede referirse a:

 Francisco Cascales, (Fortuna, 1564 - Murcia, 1642), erudito y humanista español.
 Al cantón Cascales en la provincia de Sucumbíos, en el Ecuador.
 El nombre común de la planta Papaver somniferum.